

Суськ-Новий — село в гміні Жекунь Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Суськ-Новий — село в гміні Серпць Серпецького повіту Мазовецького воєводства